Brazil Masters 2011 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 15 och 18 september 2011 i Florianópolis, Brasilien. Det var den första upplagan av denna turnering, och den första professionella snookerturnering som någonsin avgjorts i Sydamerika. Shaun Murphy vann turneringen efter att ha slagit Graeme Dott i finalen med 5-0.

Resultat

Final

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
World Snooker

2011 i Brasilien
Snookersäsongen 2011/2012
2011